

Kinematografia 
 Avalon – amerykański film obyczajowy
 Avalon – polsko-japoński film fantastycznonaukowy

Lokalizacje 
 Avalon – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
 Avalon – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Avalon – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Stephens
 Avalon – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Cape May
 Avalon – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Avalon – półwysep w Kanadzie, w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador, na wyspie Nowa Fundlandia
 Avalon – miasto we Francji, w departamencie Isère
 Avalon – stacja zielonej linii metra w Los Angeles

Muzyka 
 Avalon – japońska wytwórnia muzyczna
 Avalon – amerykańska grupa muzyczna
 Avalon – album brytyjskiego zespołu muzycznego Roxy Music wydany w 1982 roku
 Sisters of Avalon – piąty album studyjny amerykańskiej piosenkarki Cyndi Lauper
 Rivers Of Avalon – utwór Red Hot Chili Peppers

Pozostałe 
 Avalon – w mitologii celtyckiej raj lub kraina zmarłych
 Avalon – nazwa kodowa platformy Windows Presentation Foundation dla Windows Vista
 Avalon – nazwa modelu samochodu koncernu Toyoty
 Avalon – polskie wydawnictwo
 Frankie Avalon – amerykański aktor i piosenkarz
 Kolonia Avalon – kolonia założona w 1622 roku na Nowej Fundlandii
 Liceum Avalon – powieść pisarki Meg Cabot
 LK Avalon – polski producent i dystrybutor gier komputerowych
 USS Avalon – okręty o nazwie USS Avalon
 Fundacja Avalon – ogólnopolska fundacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych

Zobacz też 
 Avallon